Hase steht für diese Tiere:
 Hase, Säugetierfamilie, siehe Hasen (Leporidae)
 Hasentier, Säugetierordnung, siehe Hasenartige (Lagomorpha)
 Echte Hasen (Lepus), Säugetiergattung
 Feldhase (Lepus europaeus), Säugetier aus der Familie der Hasen
 Stallhase, umgangssprachlich für Hauskaninchen

Hase steht außerdem für:
 Hase (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hase (Adelsgeschlecht), thüringisches Adelsgeschlecht
 Hase (Auszeichnung), Architektur- und Designauszeichnung
 Hase (Fluss), Nebenfluss der Ems und der Weser
 Hase (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Hase (Sternbild), Sternbild
 Hase in der Kunst, Bedeutungen und Bildmotiv in der Kunst
 Hase (Wappentier), gemeine Figur in der Heraldik
 Hase (Kunstwerk) der Wiener Künstlergruppe Gelatin
 Hase, chinesisches Tierzeichen, siehe Erdzweige
 Hase, Tempomacher

Siehe auch:

 Liste fiktionaler Tiere #Hasen, Kaninchen, Hasenartige
 Haase
 Has
 Haas (Begriffsklärung)
 Haze
 Zuckerhase
 Hasen (Begriffsklärung)